

Geografia 
 Australia
 Prospect – sobborgo di Sydney, Nuovo Galles del Sud
 Prospect – località della Tasmania
 Prospect – città dell'Australia Meridionale, capoluogo dell'omonimo LGA
 Irlanda
 Prospect – cimitero della località Glasnevin di Dublino
 Stati Uniti d'America
 Prospect – località della Contea di Plumas, California
 Prospect – CDP della Contea di Robeson, Carolina del Nord
 Prospect – città della Contea di New Haven, Connecticut
 Prospect – città della Contea di Jefferson, Kentucky
 Prospect – città della Contea di Waldo, Maine
 Prospect – villaggio della Contea di Marion, Ohio
 Prospect – CDP della Contea di Jackson, Oregon
 Prospect – borough della Contea di Butler, Pennsylvania
 Prospect – cimitero del quartiere Jamaica di New York nel Queens

Musica 
 Prospect – gruppo musicale progressive metal sloveno
 Prospect – rapper statunitense
 Prospect – singolo di Iann Dior del 2020

Cinema 

 Prospect – cortometraggio del 2014 diretto da Zeek Earl e Chris Caldwell
 Prospect – film del 2018 diretto da Zeek Earl e Chris Caldwell

Altro 
 Prospect – periodico britannico

Altri progetti